Süßner ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Max Süßner (* um 1650–nach 1696), deutscher Bildhauer
 Jeremias Süßner (1653–1690), deutscher Architekt und Bildhauer
 Johann Caspar Süßner, deutscher Bildhauer
 Steffen Süßner (* 1979), deutscher Fußballtorhüter